

Patronyme
Iarochenko (en ) est le nom de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Iarochenko (1976-), biathlète russe
 Mykola Iarochenko (1846-1898), peintre de l'Empire russe d'origine ukrainienne 
 Oleg Iarochenko (1962-), coureur cycliste soviétique

Patronyme russe